Amadou Moutari (Arlit, 19 de janeiro de 1994) é um futebolista profissional nigerino que atua como meia.

Carreira 
Amadou Moutari representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013
Nigerinos expatriados na França
Nigerinos expatriados na Ucrânia
Nigerinos expatriados na Rússia
Nigerinos expatriados na Hungria
Nigerinos expatriados na Arábia Saudita